Лула, предмет за пушење дувана
 Луиз Инасио Лула да Силва, председник Бразила
 Лула (Џорџија), насеље у САД
 Лула (Мисисипи), насеље у САД
 Лула (Љевице), насеље у округу Љевице, Њитрански крај, Словачка Република
 Лула (Нуоро)